DFO est un sigle qui peut signifier :
 déféroxamine, une substance médicamenteuse entrant dans la composition du desferal ;
 1,8-diazafluorén-9-one, un composé chimique utilisé pour trouver des empreintes digitales sur des surfaces poreuses.